Ochotnicza Straż Pożarna w Chodkowie – organizacja społeczna, powołana do życia w 1927 roku w Chodkowie (obecnie Chodków Nowy oraz Chodków Stary), działająca w gminie Łoniów, głównie na terenie Parafii św. Józefa w Chodkowie Nowym. Stowarzyszenie jest zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nie należy do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Od 14 czerwca 2020 roku prowadzona jest oficjalna strona jednostki w serwisie Facebook.

Historia 
Jednostka powstała w 1927 roku z inicjatywy lokalnej społeczności. Na pierwsze wyposażenie składały się wiadra, bosaki, tłumnice oraz drabiny. Po dziesięciu latach działalności, w 1937 roku, mieszkańcy ze składek ufundowali sztandar. W czasie wojny część członków OSP Chodków brała udział w kampanii wrześniowej. Cześć dostała się do niewoli sowieckiej. W czasie okupacji pod przykrywką straży pożarnej działały organizacje konspiracyjne Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Sprzęt pożarniczy przewożony był furmankami chłopskimi. W następnych latach nabyto dla jednostki pompę ręczną i kilka węży gaśnicznych. Po zakończeniu wojny, część strażaków, prześladowana za działalność konspiracyjną, musiała opuścić rodzinne strony i przenieść się na ziemie zachodnie. Następnie wybudowano remizę strażacką. W latach pięćdziesiątych przydzielono dla jednostki konny wóz strażacki wyposażony w motopompę i osprzęt gaśniczy. Został następnie zmodyfikowany, aby mógł być przemieszczany za pomocą ciągnika rolniczego.

Sztandar 

Jednostka posiada sztandar, który został jej nadany w 1937 roku. Renowacja sztandaru miała miejsce w 1995 roku.

Członkowie 
Jednostka liczy 28 członków, w tym 14 jest przeszkolonych do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W skład Zarządu wchodzą:
 Prezes - Andrzej Cieśla
 Wiceprezes-Naczelnik - Grzegorz Kogut
 Skarbnik - Daniel Grzesiuk
 Sekretarz - Maciej Gałka
 Gospodarz - Bogusław Jońca

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 Przewodniczący - Radosław Smalera
 Sekretarz - Mateusz Kogut
 Członek - Wojciech Gałka

Baza techniczna

Remiza 

Siedziba jednostki znajduje się w Chodkowie Starym, w budynku chodkowskiej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. 
Remiza posiada ogrzewane pomieszczenie garażowe na samochód. Strażacy posiadają pomieszczenie reprezentacyjne.

Samochody 

Do 1992 roku pojazdem jednostki był Star 266. W latach 1992 - 2014 jednostka posiadała dwa samochody marki Żuk. Od 2014 roku OSP Chodków posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Sprinter (2007) z modułem gaśniczym wodno-pianowym oraz 370-litrowym zbiornikiem na wodę.

Sprzęt 
 agregat prądotwórczy
 motopompy pożarnicze PO-5
 pompa szlamowa
 piła do betonu
 opryskiwacz spalinowy
 pilarki do drewna
 radiostacja samochodowa
 nożyce do cięcia kabli i drutu
 węże pożarnicze tłoczne w42, w52 oraz w75
 węże pożarnicze ssawne w110 oraz w75

Wyposażenie ratownicze 
 deska ortopedyczna
 torba r1
 latarki

Wyposażenie osobiste 
 ubranie specjalne - 10 sztuk
 rękawice specjalne - 10 sztuk
 buty gumowe specjalne - 10 sztuk
 kominiarka strażacka - 10 sztuk
 hełm - 10 sztuk
 latarki na hełm - 10 sztuk
 aparaty powietrzne nadciśnieniowe z maską i sygnalizatorem bezruchu - 2 sztuki
 pas bojowy - 6 sztuk
 kapoki - 2 sztuki
 radia krótkofalowe - 2 sztuki
 zatrzaśniki - 2 sztuki
 ubranie na owady - 1 sztuka
 pas bojowy z szelkami - 1 sztuka

Działalność sportowa i kulturalna 

OSP Chodków promuje wśród młodzieży zdrowy tryb życia biorąc udział w zawodach sportowych. Jest uczestnikiem oraz inicjatorem wielu imprez kulturalnych oraz pokazów strażackich przeznaczonych dla dzieci.

Wyniki reprezentacji OSP Chodków podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych:
 2009 - II miejsce
 2022 - III miejsce

Przypisy 

Chodków Nowy